Alpha Tauri steht für:
 Aldebaran, Hauptstern im Sternbild Stier

AlphaTauri steht für:
 AlphaTauri (Modemarke), österreichische Modemarke
 Scuderia AlphaTauri, ein Formel-1-Rennstall